Симари — фамилия. Известные носители:

 Симари Биркнер, Макарена (род. 1984) — известная аргентинская горнолыжница.
 Симари Биркнер, Мария Белен (род. 1982) — известная аргентинская горнолыжница.